Хайденхайм-ан-дер-Бренц (, ) — город в Германии, районный центр, расположен в земле Баден-Вюртемберг.

Подчинён административному округу Штутгарт. Входит в состав района Хайденхайм. Население составляет 48 164 человека (на 31 декабря 2010 года). Занимает площадь 107,10 км². Официальный код — 08 1 35 019.

Город подразделяется на четыре городских района (Шнайтхайм, Мергельштеттен, Оггенхаузен и Гроскухен).

Международные отношения

Города-побратимы 
  Клиши-ла-Гаренн, Франция (1959)
  Санкт-Пёльтен, Австрия (1968)
  Ньюпорт, Великобритания (1981)
  Сисак, Хорватия (1988)
  Дёбельн, Германия (1991)
  Йиглава, Чехия (2002)

Города-партнёры 
  Цяньцзян, Китай (1994)

Достопримечательности 

 Замок Хелленштайн

Известные жители 

 Август Лёш (1906—1945) — выдающийся экономист и экономико-географ.
 Эрвин Роммель — генерал-фельдмаршал Третьего Рейха.

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница

Города Баден-Вюртемберга
Районные центры Баден-Вюртемберга